It's So Easy kan henvise til:
"It's so Easy" (Guns N' Roses-sang), 1987
"It's So Easy!" (The Crickets-sang), 1958, indspillet i flere coverversioner, bl.a. af Linda Ronstadt på hendes album fra 1977 Simple Dreams
"It's So Easy" (Andy Williams-sang), 1970
"It's So Easy", en sang af Hawkwind fra deres album fra 1974 Hall of the Mountain Grill	
"It's So Easy", en sang af Olivia Newton-John fra Have You Never Been Mellow
"It's So Easy", en sang af Sheryl Crow fra hendes album fra 2002 album C'mon C'mon